L4. Значения.

 L4 — микроядро операционной системы, разработанное Йохеном Лидтке в 1993 году.
 L4 — четырёхцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с цилиндрами, расположенными в ряд.
 L4 — четвёртый (транспортный) уровень сетевой модели OSI.

См. также 
 
 «Л-4» (1931—1954) — советская дизель-электрическая минно-торпедная подводная лодка.